Вели́кий Кучуро́в () — село в Черновицком районе Черновицкой области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 6053 человек. Почтовый индекс — 59052. Телефонный код — 3735. Код КОАТУУ — 7324582001.

Местный совет 
59052, Черновицкая обл., Сторожинецкий р-н, с. Великий Кучуров, ул. Главная, 1

Ссылки 
 Великий Кучуров на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Черновицкой области 

Населённые пункты Сторожинецкого района